Бандини может означать:
 Бандини, Анджело-Мария (1726—1800) — итальянский учёный.
 Бандини, Лоренцо (1935—1967) — итальянский автогонщик.
 Бандини, Уберто (1860—1919) — итальянский композитор, пианист и музыкальный педагог.

 Бандини дей Барончелли, Бернардо (1420—1479) — итальянский купец, один из зачинщиков заговора Пацци.